

Населені пункти та їхні частини

 Анусін — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анусін — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Анусін — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Анусін — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Анусін (гміна Сім'ятичі) — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Анусін — частина села Стрийно-Первше в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Анусін — частина села Модринь в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Анусін — частина села Маженциці в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Анусін — частина села Женшково в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Анусін — колонія в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Анусін — колонія в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки